En Wikipedia, el término bastión puede haécer referencia a:

Geografía y estructuras 
 Bastión o baluarte: estructura, un reducto fortificado que se proyecta hacia el exterior del cuerpo principal de una fortaleza.
 Bastión de los Pescadores: terraza  neogótica y neorrománica situada a la orilla del río Danubio, en Budapest, Hungría.
 Bastión Victoria: estructura defensiva localizada en Estonia y declarada patrimonio cultural de este país.
 Bastión Popular: barrio urbano de Guayaquil, Ecuador.

Otros 
 Bastion host o Servidor Bastión: en informática, una aplicación que se localiza en un server con el fin de ofrecer seguridad a la red interna.
 Bastión de Tormentas: fortaleza ficticia del universo de la novela Canción de hielo y fuego.
 Bastión: nombre de un supervillano del cómic X-Men.
 Bastion Misawa: nombre de un personaje del anime Yu-Gi-Oh!, también conocida como Misawa Daichi.
 Bastion: un videojuego de 2011.
 Bastiodon: un tipo de pokemón.